Tyrnavos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Tyrnavos, kommun, Thessalien, Nomós Larísis, 
 Týrnavos, kommunhuvudort, Thessalien, Nomós Larísis,